Села:
 Старовірівка — Харківська область, Нововодолазький район
 Старовірівка — Харківська область, Шевченківський район